Gare de Cherbourg